Pelliccia – pelle esterna coperta di peli di alcune specie di mammiferi
 Pelliccia – immagine dell'araldica

Persone
 Antonio Pelliccia – generale, aviatore, storico e scrittore italiano
 Arrigo Pelliccia – violinista e violista italiano
 Mike Pelliccia – cestista statunitense naturalizzato italiano
 Nunzio Pelliccia – avvocato e giurista italiano